Самгин — фамилия; имеет женскую форму Самгина.
 Самгин, Иван Димитриевич (1873—1921) — русский художник.
 Самгин, Павел Митрофанович (1854—1919) — российский военный деятель, генерал-лейтенант Русской императорской армии.
 Самгин, Роман Савельевич (род. 1969) — российский актёр, режиссёр театра и кино, профессор РАТИ.
 Самгин, Яков (в монашестве Иосия; ум. после 1738) — иеромонах, строитель Николо-Берлюковской пустыни Русской православной церкви. См. также 
 «Жизнь Клима Самгина» — роман-эпопея, самое крупное, итоговое произведение Максима Горького.